Saint-Sauveur är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Sauveur ligger  meter över havet och antalet invånare är . 

Terrängen runt Saint-Sauveur är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Saint-Sauveur. Närmaste större samhälle är Saint-Jérôme,  km sydost om Saint-Sauveur.

I omgivningarna runt Saint-Sauveur växer i huvudsak blandskog. Runt Saint-Sauveur är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec